La IV edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la prima volta gli ucraini del .

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1996
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca